Cavallari ist der Familienname folgender Personen:

 Aristide Cavallari (1849–1914), Erzbischof von Venedig
 Francesco Saverio Cavallari (1809–1896), italienischer Architekt, Maler und Archäologe auf Sizilien
 Kristin Cavallari (* 1987), US-amerikanische Schauspielerin
 Mario Cavallari (1878–1960), italienischer Anwalt, Politiker und Antifaschist
 Rosetta Cavallari (1902–1960), italienische Schauspielerin, siehe Rosetta Tofano